Andes es el nombre de dos localidades estadounidenses en el estado de Nueva York:

  Andes (pueblo).
 Andes (aldea).